Vieland ist die Bezeichnung für

 eine Landschaft, die sich ableitet von niederdeutsch Vie für flaches, sumpfiges Land.

Als Vieland bezeichnet wurde, bzw. werden folgende Bezirke oder Gebiete:

 Vieland (Bremen) war das Goh Vieland, das später aufgeteilt wurde in:
 Obervieland, ein Stadtteil von Bremen-Süd
 Niedervieland, ein Gebiet und teilweise Naturschutzgebiet in Bremen
 Der Gerichtsbezirk Vieland und später das Amt Vieland, das 1779 mit dem Amt Stotel zusammengelegt wurde, heute Gemeinde Schiffdorf, Bremerhaven-Geestemünde, und Bremerhaven-Wulsdorf.

Siehe auch
 Langdysse Vielandshøj, Dolmen auf Fünen, Dänemark